

События 
 21 января — Луиджи Боккерини становится придворным композитором принца Фридриха Вильгельма.
 7 февраля — Иосиф II, император Священной Римской империи, представляет фестиваль во дворце Шёнбрунн, на котором исполняются новые композиции Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери.
 28 апреля — Леопольд Моцарт пишет своей дочери, Марии Анне, предсказывая неудачу последней опере своего сына, «Женитьба Фигаро».
 18 октября — Леопольд Моцарт получает анализ крови в тот же день, когда его невестка Констанция родила своего третьего ребёнка, Иоганна Томаса Леопольда; ребёнок умирает месяц спустя, Леопольд в следующем году.
 7 ноября — старейшее в Америке певческое общество основано как .
 24 ноября — Карл Диттерс фон Диттерсдорф безуспешно ищет работу у нового короля Пруссии Фридриха Вильгельма II.
  становится новым Мастером королевской музыки, сменив недавно умершего Джона Стэнли.
 В Бенаресе свами Дживан Шах и британский инженер и архитектор  проводят эксперимент, сравнивая звучание клавесина с традиционным индийским инструментом.
 Георг Йозеф Фоглер назначается придворным капельмейстером короля Швеции Густава III.

Публикации 
 Вышла в свет первая редакция «Вустерской коллекции» () американского композитора Элиаса Манна ().

Классическая музыка 
 Людвиг ван Бетховен — 
 Карл Филипп Эмануэль Бах — Funeral music for A. Schulte.
  — соч. 1: Три сонаты для фортепиано или клавесина, вторая с аккомпанементом для скрипки.
 Карл Диттерс фон Диттерсдорф — оратория Giobbe.
 Леопольд Кожелух — Три сонаты для фортепиано, соч. 20.
 Вольфганг Амадей Моцарт — Концерты для фортепиано с оркестром № 23, № 24 и № 25, Фортепианное трио № 2, «Пражская симфония».
 Йозеф Гайдн — Симфонии , , ,  и , оратория «».
 Михаэль Гайдн — Симфонии  и .

Опера 

 Василий Пашкевич — «Февей»
  — «Вирджиния»
 Бонифацио Азиоли — «Сельская свадьба»
 Николя Далейрак — «»
 Франсуа-Жозеф Госсек — «Розина, или потерянная жена»
 Луиджи Боккерини — «»
 Стивен Сторас — «»
 Антонио Саккини — «»
 Чарлз Дибдин — «»
 Жан-Батист Лемуан — «»
  — «»
  — «»
 Джованни Паизиелло — «»
  — «»
 Доменико Чимароза
 «Разочарованный легковерный»
 «»
 «Постоянная любовь»
 Висенте Мартин-и-Солер
 «»
 «»

 Дмитрий Бортнянский
 «Празднество сеньора»
 «Сокол Федериго дельи Альбериги»
 Джузеппе Сарти
 «Армида и Ринальдо»
 «Кастор и Поллукс»
 Вольфганг Амадей Моцарт
 «Директор театра»
 «Женитьба Фигаро»
 Антонио Сальери
 «Горации»
 «Сначала музыка, а потом слова»
 Карл Диттерс фон Диттерсдорф
 «» (зингшпиль)
 «Обман из-за суеверия»
 Андре Гретри
 «Амфитрион»
 «Свадьба Антонио»
 «Граф д’Альбер»
 «Ошибки из-за сходства» (совместно с дочерью Люсиль Гретри)

Родились 
 3 января — Иоганн Кристиан Фридрих Шнайдер, немецкий органист, пианист, композитор и музыкальный педагог (умер в 1853).
 21 июня — Чарльз Эдуард Хорн, англо-американский певец (баритон) и композитор (умер в 1849).
 11 сентября — Фридрих Кулау, датский композитор и пианист немецкого происхождения (умер в 1832).
 27 сентября — , мексиканский, пианист, органист, композитор, теоретик музыки и преподаватель, капельмейстер императора Агустина I (умер в 1842).
 10 ноября — , немецкий скрипач и композитор, режиссёр и дирижёр оперного театра в Веймаре (умер в 1868).
 18 ноября — Генри Роули Бишоп, британский композитор и дирижёр; один из основателей лондонского , профессор музыки в Оксфорде (умер в 1855).
 18 или 19 ноября — Карл Мария фон Вебер, немецкий композитор, дирижёр, пианист, музыкальный писатель, основоположник немецкой романтической оперы, предшественник Вагнера (умер в 1826).
 20 декабря — Пьетро Раймонди, итальянский композитор, выдающийся контрапунктист (умер в 1853).
 дата неизвестна
 , греческий композитор, музыкант, писатель и филолог (умер в 1841).
 , первая женщина-композитор в Дубровнике (умерла в 1865).

Умерли 
 4 января — Мозес Мендельсон, еврейско-немецкий философ, экзегет и переводчик библейских текстов, критик, основоположник и духовный вождь движения хаскала, дед композиторов Феликса и Фанни Мендельсон (род. в 1729).
 14 января — Майкл Арн, английский композитор, органист, клавесинист, певец и актёр (род. в 1740).
 16 февраля — , немецкий композитор и музыкант (род. в 1720).
 7 марта — Франтишек Бенда, чешский скрипач и композитор, старший брат Иржи Антонина Бенды, основатель немецкой школы игры на скрипке (род. в 1709).
 21 марта — , немецкий кантор, композитор и геодезист (род. в 1727).
 13 апреля — , чешский поэт, музыкальный педагог и композитор (род. в 1716).
 19 мая — Чарльз Джон Стэнли, английский композитор и органист эпохи позднего барокко (род. в 1712).
 2 июня — , итальянский клавесинист и композитор (род. в 1706).
 Июль — , английская актриса, певица и куртизанка (род. в 1745).
 29 июля — , австрийский композитор (род. в 1728).
 17 августа — король Пруссии Фридрих Великий, композитор-любитель (родился в 1712).
 6 сентября — , австрийский судья, скрипач и композитор (род. в 1734).
 18 сентября — Джованни Батиста Гваданини, итальянский лютьер, ученик Страдивари, известен как один из лучших мастеров струнных инструментов (род. в 1711).
 6 октября — Антонио Саккини, итальянский композитор (род. в 1730).

См. также

Примечания